Джеремия Гриффин Харрисон (; род. 21 февраля 1949) — американский музыкант, автор песен и продюсер. Он получил славу как клавишник и гитарист нововолновой группы Talking Heads, а также как основатель the Modern Lovers. В 2002 году Харрисон был введён в Зал славы рок-н-ролла как участник Talking Heads.

Карьера 
Харрисон родился в Милуоки, Висконсин, США. Харрисон начал играть с Джонатаном Ричманом будучи студентом архитектурного факультета в Гарварде. Их познакомил общий друг и журналист Дэнни Филдс, они быстро нашли общий язык, так как оба были фанатами Velvet Underground. Он присоединился к The Modern Lovers в начале 1971 года, сыграв на их дебютном альбоме в 1972 году (не публиковался до 1976) и покинул группу в 1974 году, когда Ричман предложил исполнять его песни тише.

Харрисон присоединился к Talking Heads в 1977 году после релиза их дебютного сингла «Love → Building on Fire».

Дискография

Talking Heads

Сольные альбомы

Синглы

Производство

Примечания

Доп. ссылки 
Jerry Harrison Interview for the NAMM Oral History Program (2016)

Выпускники Гарвардского университета
Исполнители Sire Records
Музыкальные продюсеры США
Музыканты Talking Heads
Члены Зала славы рок-н-ролла